Die Fußball-Oberliga Hessen 1988/89 war die elfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Meister wurde der KSV Hessen Kassel, dem auch der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Der KSV Hessen Kassel belegte in der Gruppe Süd der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den ersten Platz und stieg dadurch in die 2. Bundesliga auf.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm die SpVgg Bad Homburg an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1989 teil und schaltete im Viertelfinale den 1. FC Pforzheim sowie im Halbfinale den BVL 08 Remscheid  aus. Im Finale unterlag Bad Homburg Eintracht Trier im Elfmeterschießen.

Abstieg in die Landesliga 

Der VfL 1860 Marburg und Hermannia Kassel stiegen direkt ab. Nach einer 2:4-Niederlage im Entscheidungsspiel wegen Punktgleichheit gegen Viktoria Sindlingen stieg auch der FC Erbach ab.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1988/89 bei f-archiv.de

1988
Hessen